Lerman (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Lerman Sanchis (* 1976, Buenos Aires), argentinischer Filmregisseur
 Dragutin Lerman (1863–1918), kroatischer Afrikaforscher
 Leonard Lerman (1925–2012), US-amerikanischer DNA-Forscher
 Logan Lerman (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Rhoda Lerman († 2015), US-amerikanische Schriftstellerin
Zafra Lerman (* 1937), US-amerikanische Chemikerin, Pädagogin und Friedensaktivistin

Siehe auch:
 Lehrmann (Lehrman)
 Lermann
 Gelehrter
 Gelernter
 Lehrer (Begriffsklärung), Lerer
 Lerner